Натуральне число 611
 611 рік до нашої ери
 611 рік нашої ери